Bertucci est un patronyme notamment porté par :

Patronymes 
 Giuseppe Bertucci (1844-1926), photographe italien
 Ughetto Bertucci (1907-1966), acteur italien
 Yves Bertucci (1962-), footballeur et entraîneur français

Voir aussi 
 Famille Bertucci, artistes italiens des XV et XVI siècles.

Homonymie de patronyme